Pour solde de tout compte peut faire référence à :

Littérature 
 Pour solde de tout compte, un roman d'Elizabeth George (1992).

Film 
 Pour solde de tout compte, un film de Pierre Lacan.

Droit du travail 
 Reçu pour solde de tout compte en France : document remis par l'employeur à un salarié à la fin de son contrat de travail.

Homonymie de titre